Rancid je debutové album punkové skupiny Rancid vydané roku 1993.

Ačkoliv Lars Frederiksen doplnil skupinu před vydáním, není na albu uveden. Je to z toho důvodu, že se rozhodl respektovat to, co ostatní udělali před ním a nebrat za to na sebe žádnou zásluhu.

„Get Out of My Way“ je coververze originálu skupiny The Uptones.

Pořadí skladeb 
Všechny skladby napsány Timem Armstrongem a Mattem Freemanem není-li uvedeno jinak.
 „Adina“ – 1:40
 „Hyena“ – 2:55
 „Detroit“ – 2:24
 „Rats in the Hallway“ – 2:22
 „Another Night“ – 1:53
 „Animosity“ – 2:25
 „Outta My Mind“ (Tim Armstrong, Eric Dinn, Matt Freeman) – 2:23
 „Whirlwind“ – 2:15
 „Rejected“ – 2:12
 „Injury“ – 2:06
 „The Bottle“ – 2:05
 „Trenches“ – 2:04
 „Holiday Sunrise“ – 1:46
 „Unwritten Rules“ – 1:42
 „Union Blood“ – 2:04 (skrytá skladba)
 „Get Out Of My Way“ (Eric Dinn, Eric Raider) – 1:59

Obsazení 
 Tim Armstrong – zpěv, kytara
 Matt Freeman – zpěv, baskytara
 Brett Reed – bicí, zadní vokály

 Jeff Abarta – doprovodné vokály
 Jay Bentley – doprovodné vokály
 Brett Gurewitz – doprovodné vokály
 Donnell Cameron – maracas (jednoduchý bicí nástroj), producent
 Chris Brooke – technik
 Kathy Bauer – fotograf

Reference

Externí odkazy 
 Rancid (1993)

Alba z roku 1993
Alba Rancid
Alba Epitaph Records